

Toponyme 
 Beets, village de la Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas
 Beets, village de la Frise aux Pays-Bas

Patronyme 
 Dora Beets, écrivaine néerlandaise
 Nicolaas Beets, écrivain et théologien néerlandais
 Peter Beets, musicien néerlandais

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme